Schalfejew ist der Familienname von

 Eduard Schalfejew (1888–1962), deutscher Verwaltungsjurist
 Peter Schalfejew (1858–1916), baltisch-deutscher Slawist